Мормонская война в Миссури (), или Мормонская война 1838 года — название, которое чаще всего используется историками для конфликта, вспыхнувшего в 1838 году между мормонами и их соседями в штате Миссури.

История 
Конфликту предшествовало изгнание мормонов из округа Джексон в штате Миссури в 1833 году. До этого, в 1831 году, Джозеф Смит объявил, что на территории округа находился библейский Эдем, и что мормоны должны основать здесь город Сион. Однако «старые поселенцы» (немормоны) были возмущены быстрым ростом влияния мормонской общины и их иными обычаями. В отличие от местных жителей, в основном южан по происхождению и рабовладельцев, большинство мормонов в Миссури было выходцами с севера, они не имели рабов, поддерживали аболиционизм и верили в божественное спасение индейцев, которых они, согласно Книге Мормона, называли ламанийцами.

Все конфликты в рамках Мормонской войны 1838 года произошли на территории узкого коридора длиной в 160 км к востоку и северо-востоку от Канзас-Сити. Конфликт продолжался с 6 августа (бой во время выборов в Гэллэтине) по 1 ноября 1838 года, когда Джозеф Смит капитулировал в г. Фар-Уэст. Жертвами конфликта стали 22 человека (3 мормона и 1 немормон при реке Крукд и 18 мормонов при Хонз-Милл).

Штат Миссури обвинил мормонов в разжигании конфликта и вынудил их продать все свои земли, чтобы возместить расходы на сбор военного ополчения штата. Лишённые собственности, мормоны получили срок в несколько месяцев, чтобы покинуть штат. Большинство беженцев направились на восток, в Иллинойс, где им помогли обитатели города Квинси. Крупная группа мормонов основала в Иллинойсе новый город Наву. Джозеф Смит-младший, Сидней Ригдон и ряд других церковных лидеров попали под суд. Благодаря усилиям адвокатов Смита и Ригдона (среди которых был Александр Донифан) власти решили не проводить над ними открытый процесс, где они могли быть оправданы, а позволили им бежать в Иллинойс, где они присоединились к своим сторонникам.

Литература 

 Anderson, Richard L., Clarifications of Bogg’s 'Order' and Joseph Smith’s Constitutionalism, Church History Regional Studies, Missouri, ed. Arnold K. Garr and Clark V. Johnson, Department of Church History and Doctrine, Brigham Young University, 1994, pp. 27-70)
 Baugh, Alexander L. , A Call to Arms: The 1838 Mormon Defense of Northern Missouri, BYU Studies, 2000.
 Cannon, Donald Q., and Lyndon W. Cook, eds., The Far West Record: Minutes of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1830—1844, Salt Lake City, 1983.
 Corrill, John, A Brief History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Commonly Called Mormons), St. Louis, 1839.
 Document Containing the Correspondence, Orders &c. in Relation to the Disturbances with the Mormons; And the Evidence Given Before the Hon. Austin A. King, Judge of the Fifth Judicial Circuit of the State of Missouri, at the Court-House in Richmond, in a Criminal Court of Inquiry, Begun November 12, 1838, on the Trial of Joseph Smith, Jr., and Others, for High Treason and Other Crimes Against the State. Fayette, Missouri, 1841, complete text. 
 Foote, Warren, The Autobiography of Warren Foote, typescript in Harold B. Lee Library, Brigham Young University, Provo, Utah.
 Hamer, John, Northeast of Eden: A Historical Atlas of Missouri’s Mormon County, Mirabile, Missouri, 2004.
 Hartley, William G., "Missouri’s 1838 Extermination Order and the Mormons' Forced Removal to Illinois, " Mormon Historical Studies, Spring 2001
 Jenkins, James H., Casus Belli: Ten Factors That Contributed to the Outbreak of the 1838 'Mormon War' in Missouri, Independence, Missouri: Blue and Grey Press, 1999.
 Jessee, Dean, The Personal Writings of Joseph Smith, Salt Lake City: Deseret Book, 1984.
 Johnson, Clark V., Mormon Redress Petitions: Documents of the 1833—1838 Missouri Conflict, Religious Studies Center, BYU, 1992.
 Journal History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, LDS Church Archives, Salt Lake City.
 Lee, John D., Mormonism Unveiled: The Life and Confessions of John D. Lee and the Life of Brigham Young, 1877.
 LeSueur, Stephen C., The 1838 Mormon War in Missouri, University of Missouri Press, 1990.
 McGee, Joseph H., Story of the Grand River Country, Gallatin, Missouri, 1909.
 Quinn, D. Michael, The Mormon Hierarchy: Origins of Power, Salt Lake City, 1994.
 Peck, Reed, The Reed Peck Manuscript,  complete text. 
 Rigdon, Sidney, An Appeal to the American People: Being an Account of the Persecutions of the Church of Latter-day Saints; and of the Barbarities Inflicted on Them by the Inhabitants of the State of Missouri, Cincinnati, 1840.
 Thorp, Joseph, Early Days in the West Along the Missouri One Hundred Years Ago, Liberty, Missouri, 1924.
 The True Latter Day Saints' Herald, Plano, Illinois.
 Van Wagoner, Richard S., Sidney Rigdon: A Portrait of Religious Excess'', Salt Lake City, 1994.

Ссылки 
 Far West Cultural Center primary sources 
 Mel Tungate’s Battle of Crooked River sources website
 Joseph Smith’s Journal Entries
 History of the Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Volume 2 Chapter 11

История Миссури
История мормонизма
Восстания XIX века
Восстания в США
Войны 1838 года